Burrows heißen folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burrows (Alabama)
 Burrows (Indiana)
 Burrows (Pennsylvania)
 Burrows (Washington)
 Burrows Crossroads, Alabama

Burrows ist der Familienname folgender Personen:
 Abe Burrows (1910–1985), US-amerikanischer Musicalautor
 Adam Burrows (* 1953), US-amerikanischer Astrophysiker
 Alexandre Burrows (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Andy Burrows (* 1979), britischer Musiker
 Bernard Burrows (1910–2002), britischer Diplomat und Schriftsteller
 Brian Burrows (* 1988), US-amerikanischer Sportschütze
 Cynthia J. Burrows (* 1953), US-amerikanische Chemikerin
 Daniel Burrows (1766–1858), US-amerikanischer Politiker
 Darren E. Burrows (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Dave Burrows (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler

 Don Burrows (1928–2020), australischer Jazzflötist
 Edwin G. Burrows (1943–2018), US-amerikanischer Historiker
 Elvis Vereance Burrows (* 1989), bahamaischer Schwimmer
 Emiel Burrows (* 1992), Fußballspieler der Cookinseln
 Eva Burrows († 2015), australische Heilsarmistin
 Frederick Burrows (1887–1973), britischer Politiker
 George Burrows (* 1987), kanadischer Schwimmer
 Horace Burrows (1910–1969), englischer Fußballspieler
 Jacen Burrows (* 1972) US-amerikanischer Illustrator und Comiczeichner
 James Burrows (* 1940), US-amerikanischer Regisseur

 Joseph Henry Burrows (1840–1914), US-amerikanischer Politiker
 Julius C. Burrows (1837–1915), US-amerikanischer Politiker
 Karl Burrows (* 1967), englischer Snookerspieler
 Kelsie Burrows (* 2001), nordirische Fußballspielerin
 Larry Burrows (1926–1971), britischer Fotograf und Kriegsberichterstatter
 Lorenzo Burrows (1805–1885), US-amerikanischer Politiker
 Matthew Burrows (* 1985), nordirischer Fußballspieler
 Michael Burrows (* 1963), britischer Informatiker 
 Mike Burrows (1943–2022), britischer Fahrraddesigner
 Patrick Burrows (* 1959), kanadischer Hockeyspieler
 Phillip Burrows (* 1980), neuseeländischer Hockeyspieler
 Saffron Burrows (* 1972), britische Schauspielerin
 Simon Burrows († 2015), britischer Bischof
 Steven Burrows (* 1964), britischer Musiker und Bassist
 Stuart Burrows (* 1933), walisischer Opernsänger (Tenor)
 Theodore Arthur Burrows (1857–1929), kanadischer Politiker
 Tony Burrows (* 1942), britischer Studiosänger
 Warren Booth Burrows (1877–1952), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Burrows bezeichnet außerdem:
 Burrows-Abadi-Needham-Logik (BAN-Logik)
 Burrows-Gletscher in Antarktika
 Mount Burrows, Berg in Antarktika
 Burrows-Wheeler-Transformation
 Burrows Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Burroughs
 Burrow
 Burrowes